Tift ist der Familienname folgender Personen:

 Nelson Tift (1810–1891), US-amerikanischer Politiker
 Ray Tift (1884–1945), US-amerikanischer Baseballspieler

Tift bezeichnet außerdem:

 Tift County, Bezirk im US-Bundesstaat Georgia